El título Destinos cruzados puede referirse a :
Destinos cruzados, telenovela chilena de 2004.
Destinos Cruzados, título con el que se conoció en Argentina a la película dramática de 1999, Random Hearts.
Destinos Cruzados,   Serie colombiana de 1987